Ама́нс () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Вандёвр-сюр-Барс. Округ коммуны — Бар-сюр-Об.

Код INSEE коммуны — 10005.

Коммуна расположена приблизительно в 175 км к востоку от Парижа, в 75 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 33 км к востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 275 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 151 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 110 были экономически активными, 41 — неактивными (показатель активности — 72,8 %, в 1999 году было 75,2 %). Из 110 активных работали 104 человека (62 мужчины и 42 женщины), безработных было 6 (3 мужчины и 3 женщины). Среди 41 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 18 — пенсионерами, 13 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об